Разумов Владимир Васильевич (1890—1967) — российский и советский корабельный инженер, кораблестроитель. После Октябрьской революции — военный атташе в Великобритании, учёный в области ракетной техники, один из организаторов и первый председатель ленинградской Группы изучения реактивного движения. Репрессирован в 1933 году, приговорён к высшей мере наказания с заменой на 10 лет лишения свободы. В годы Великой отечественной войны работал в лагерной «шарашке». Освобождён в 1947 году и сослан как социально опасный элемент в ссылку. Освобождён в 1954 году, реабилитирован в 1956 году, после чего работал в институте Гражданского воздушного флота СССР. Именем В. В. Разумова был назван кратер на Луне.

Биография 
Владимир Васильевич Разумов родился а (по другим данным 15 июня) года в Екатеринославе Екатеринославской губернии, Российской империи (ныне Днепр, Украина). В 1908 году, после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, но через год перевёлся на кораблестроительное отделение Морского инженерного училища в Кронштадте.

Корабельный инженер 
В службе с 1910 года.  года окончил Морское инженерное училище, награждён медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых», произведён в подпоручики и направлен на Адмиралтейский судостроительный и башенный завод корабельным инженером. Был назначен помощником главного строителя В. И. Невражина линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин», а затем линейных кораблей на этапе достройки «Полтава» (строитель корабля — В. А. Лютер) и «Гангут» (Строитель — Л. Л. Коромальди). 6 декабря 1915 года произведён в поручики.

С 1915 года продолжал работать на судостроительных предприятиях Петрограда.  года был награждён орденом Святого Станислава 3 степени. В 1915—1916 годах руководил установкой крупнокалиберных орудий на корабли. В 1917 году был командирован Адмиралтейским судостроительным заводом в Мурманск для работы по перестройке крейсеров.

После Октябрьской революции остался в России. В 1920-е годы являлся Военно-морским атташе РСФСР в Великобритании. Затем работал в судостроительной промышленности, принимал участие в достройке и переоборудовании линкора «Гангут» (позже — «Октябрьская революция»). С 1925 по 1930 год работал в должности начальника конструкторского бюро, с 1928 года — начальником катерного цеха № 17 судостроительного завода имени «Марти», строил по проектам А. Н. Туполева глиссирующие торпедные катера типа «Г-5» и типа Ш-4. Одновременно работал над книгой «Верфь железобетонного судостроения», которая была издана в типографии судостроительного завода имени Марти. С 1930 по 1932 годы был главным инженером завода «Петрозавод».

Председатель ЛенГИРДа 

В 1930 году Разумов познакомился с учёным в области авиации и реактивной техники профессором Ленинградского института инженеров путей сообщения Н. А. Рындиным, который увлёк корабельного инженера реактивной техникой и межпланетными сообщениями. Разумов стал изучать труды К. Э. Циолковского. В 1931 году, по приглашению советского аэронавта П. Ф. Федосеенко и одного из первых строителей высотных скафандров Е. Е. Чертовского, начал работать на общественных началах в бюро воздушной техники при Ленинградском совете Осоавиахима. 13 ноября того же года была образован Ленинградская Группа изучения реактивного движения, её первым председателем был избран В. В. Разумов. В 1932 году в состав ЛенГИРДа входило более 400 членов. Большую помощь в организации ЛенГИРДа и её работе оказывали сотрудники Газодинамической лаборатории В. А. Артемьев, Б. С. Петропавловский и другие. ЛенГИРД активно пропагандировала ракетную технику, организовывала показательные запуски небольших пороховых ракет, разработала ряд оригинальных проектов экспериментальных ракет (фоторакета, метеорологическая ракета и др.), в частности, ракету Разумова — Штерна с ротативным ЖРД. В 1932 году при Ленинградском Доме техники ЛенГИРД создала курсы по теории реактивного движения.

В 1933 году был командирован в Москву и назначен начальником конструкторского бюро по постройке цельнометаллического дирижабля К. Э. Циолковского. 22 августа 1933 года он сделал доклад коллегии Аэрофлота о своих расчётах дирижабля объёмом 3000 кубических метров. Проект осуществить не удалось из-за ареста.

Арест 
9 декабря 1933 года В. В. Разумов был арестован. 20 апреля 1934 года согласно приговору Коллегии ОГПУ по статье 58-6 УК РСФСР был приговорён к высшей мере наказания (расстрел) с заменой на 10 лет лишения свободы. С августа 1939 года, и в течение Великой отечественной войны, находился в Ягрынлаге (на острове Ягры), работал в лагерной «шарашке» — Особом техническом бюро при НКВД, занимался технической разработкой строительства нового судостроительного завода в Молотовске. Освобождён 24 мая 1947 года и по приговору ОС МГБ СССР был сослан в ссылку как социально опасный элемент сначала в Коми АССР на 5 лет, а затем в Казахстан. Освобождён 20 августа 1954 года. Реабилитирован 20 октября 1956 года Военной коллегией Вооружённых сил СССР.

С 1956 года В. В. Разумов поселился в Москве. Несмотря на то, что очень любил Ленинград, в этот город не хотел возвращаться — в сентябре 1941 года при бомбёжке Ленинграда погибла вся его семья. Работал в московском институте Гражданского воздушного флота СССР.

Владимир Васильевич Разумов был высокообразованным специалистом, знал несколько иностранных языков, в том числе свободно читал и говорил на фарси, «вслепую» (по памяти без шахматной доски) играл в шахматы.

Умер 4 сентября 1967 года. Похоронен на Введенском кладбище, в Москве (12 уч.).

Память 
В 1972 году на здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска в честь В. В. Разумова, на которой написано: «Здесь работал воспитанник училища, видный инженер В. В. Разумов, представитель ЛенГИРДа, один из создателей первых советских ракет. 1890—1967».

В 1976 году именем В. В. Разумова был назван кратер на Луне диаметром 75.1 км.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Основоположники советской космонавтики
Кораблестроители Российской империи
Популяризаторы науки
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Выпускники Морского инженерного училища
Репрессированные в СССР